Lolli (engl. Kurzform für „Lollipop“) bezeichnet:

 Dauerlutscher, ein Bonbon an einem meist weißen Stiel

Lolli ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Lolli (≈1725–1802), italienischer Violinvirtuose und Komponist
 Claudio Lolli (1950–2018), italienischer Liedermacher
 Giambattista Lolli (1698–1769), italienischer Schachspieler
 Giuseppe Lolli (1701–1778), Hofkapellmeister und Tenorist in Salzburg

Siehe auch:

 Loli
 Lolli-Gambit
 Lolli-Test